Marpessa (em grego: Μάρπησσα) foi um personagem da mitologia grega, princesa da Etólia e neta do deus Ares. Foi raptada por Idas mas também foi amante de Apolo. Zeus ordenou que ela escolhesse entre ambos, e temendo ser rejeitada pelo deus quando ficasse velha, escolheu Idas.

Evenus, filho de Ares e Asterope, ou filho de Ares e Demonice, filha de Agenor, filho de Pleuron, casado com Alcipe, filha de Enomau  tinha uma filha, Marpessa, que ele queria que permanecesse virgem, mas Apolo a desejava. Idas, filho de Afareu, a raptou de um grupo de dançarinas e fugiu, levando-a em uma carruagem alada que ele havia recebido de Posidão. Evenus os perseguiu, mas, não conseguindo atingí-los, jogou-se no rio Lycormas, e tornou-se imortal; o rio então passou a se chamar Evenus.

Idas chegou à Messênia, e Apolo lutou com ele por Marpessa; mas Zeus os separou, e permitiu que a dama escolhesse com quem ela queria ficar. Marpessa, temendo que Apolo a abandonaria quando ela ficasse velha, escolheu Idas.

Marpessa casou-se com Idas, com quem teve uma filha Cleópatra, que se casou com Meleagro, filho de Eneu, com quem teve uma filha Polidora, que se casou com Protesilau. As três gerações de mulheres, Marpessa, Cleópatra e Polidora, mataram-se após a morte dos maridos.

Árvore genealógica baseada em Dositeu, com inclusão da filha:

Mitologia grega